Un kremlin (en , Kreml) est la citadelle d'une ville russe. En Russie, le terme peut désigner :
 le Kremlin de Moscou ;
 le Kremlin de Nijni Novgorod ;
 le Kremlin de Novgorod ;
 le Kremlin de Kazan ;
 le Kremlin de Souzdal ;
 le Kremlin de Tobolsk ;
 le Kremlin de Vologda.

Toponyme 
 Kremlin, ville américaine située en Oklahoma.

Voir aussi